

Geografia 
 Bedingfield – città nel Suffolk

Persone 
 Daniel Bedingfield – cantautore britannico nato in Nuova Zelanda
 Natasha Bedingfield – cantante britannica